Ю́рий Козло́вский: Козловский, Юрий Андреевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Козловский, Юрий Валентинович (род. 1943) — советский военный лётчик.